Mojonera kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Mohonera (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga, Pinal de Amoles),

Spanien 

 Mojonera (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar